Neagra ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Neagra (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Neagra (Mureș), Dorf im Kreis Mureș 
 Neagra (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Neagra (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Neagra, veralteter Name der Gemeinde Poiana Vadului im Kreis Alba